De 31ste editie van de UEFA Cup werd door Feyenoord gewonnen in de finale tegen het Duitse Borussia Dortmund.

Voorronde

Eerste ronde 

 (1) de partij tussen Anzji en Rangers werd in Warschau op neutraal terrein beslecht vanwege de situatie in Tsjetsjenië.

Tweede ronde

Finales
 De volgende clubs komen uit de Champions League en eindigden derde in hun poule:
Lokomotiv Moskou, Borussia Dortmund, RCD Mallorca, PSV Eindhoven, Celtic FC, Olympique Lyon, Lille OSC, Feyenoord

1/16de finale

1/8ste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
 Officiële website
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 2001/02